Ithaka steht für:

 Ithaka, Ionische Insel, Griechenland 
 (1151) Ithaka, Asteroid des Hauptgürtels 
 Haus Ithaka, Villa in Weimar 
 Pseudonym des Kölschen Mundartdichters Johannes Theodor Kuhlemann

Siehe auch:
 Ithaca